Anthony Minghella
 Max Minghella